Алан Бенгс (* 1951) — британський музичний журналіст, диск-жокей та ведучий на радіо й телебаченні.
 Аутрам Бенгс (1863—1932) — американський колекціонер і зоолог.
 Джон Кендрік Бенгс (1862—1922) — американський письменник-гуморист, редактор та сатирик.
 Лестер Бенгс (1948—1982) — американський журналіст, музичний критик, який писав для журналів «Rolling Stone» і «Creem». Серед іншого, йому приписують, введення таких термінів як «хеві-метал» і «панк».

 Бенгс — місто у США, в окрузі Браун штату Техас.